Sezon (1909/1910) był 9. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 9 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna Ferenczvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Imre Schlosser, który w barwach Ferenczvárosi TC strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1909 w Austro-Węgrzech
1909 w piłce nożnej
1910 w Austro-Węgrzech
1910 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech